Германовце-над-Топлёу () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1402 году.

В селе есть римо-католический костел с XV века и перестроен в XVII веке, протестантский костел и дом богослужение в братской церкви.

Население 
В селе проживает 705 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 99,69 %,
 русины — 0,15 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 протестанты — 60,18 %,
 римо-католики — 27,87 %,
 греко-католики — 2,76 %,
 православные — 0,15 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой конфессии — 1,07 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии